Капек (Kapek) — фамилия.

Известные носители 
 Капек, Антонин (1922—1990) — чехословацкий политик, член Политбюро ЦК Компартии Чехословакии.
  (род. 1976) — немецкий политик, делегат Федерального собрания (2017).
  (род. 1979) — французский легкоатлет, бронзовый медалист Франкофонских игр (2009) в тройном прыжке.

См. также